Az 1948–1949-es magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a huszonkettedik nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Testvériség SE új neve Rákospalotai VSE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Megjegyzés: A Kistext-Ganz mérkőzés eredménye hiányzik.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1949.06.21. (tabella) 1949.03.01. (terem)

F1948
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag